Cerdeira peut désigner :
au Portugal :
Cerdeira, paroisse civile de la municipalité d'Arganil, située dans le district de Coimbra et la région Centre ;
Cerdeira, paroisse civile de la municipalité de Sabugal, située dans le district de Guarda et la région Centre.